Les Djinns,  poème de Victor Hugo (1829)
Les Djinns, adaptation de Camille Saint-Saëns (1850)
Les Djinns, adaptation de Gabriel Fauré (1875)
Les Djinns, adaptation de César Franck (1884)
Les Djinns, adpatation de Louis Vierne (1912)
Les Djinns, adaptation de Thierry Escaich (2008)

Voir aussi